У фіналі Джон Макінрой переміг Бйорна Борга з рахунком 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні гравці 

Джін Меєр знявся перед початком турніру. У турнірній сітці його замінив Майк Естеп (США).

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1981 Wimbledon Men's Singles draw 

1981 у тенісі
Вімблдонський турнір